Суда́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 125 км на північний схід від Бордо, 55 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Суда на сайті французького Національного інституту географії
 Суда на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суда на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суда на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суда на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь